Lista najwyższych budynków w Tajlandii.

W budowie 
Lista tajskich budynków w budowie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Skyscraper.com Thailand diagram
 

Architektura Tajlandii
Tajlandia
Tajlandia